De kamer waarin een student woont; zie Studentenhuisvesting
 Het politiek overlegorgaan waarin belangenbehartigers van studenten praten met de staatssecretaris van het hoger onderwijs; zie Studentenkamer (politiek)